Miejscowości w USA:
 Plum Grove – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Liberty
Gminy w USA:
 Plum Grove (ang. Plum Grove Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Butler